Isola La Scuola, o Schola – la più piccola isola della Riserva naturale orientata "Isole dello Stagnone di Marsala"
 Schola – unità militare dell'esercito del tardo Impero romano e impero romano d'Oriente
 Schola – l'istituto educativo della scolastica medievale